Rosenlund kan syfta på:

Finland
 Rosenlund, Jakobstad – ett bosättningsområde i Jakobstad

Sverige
 Rosenlund, Göteborg – ett kvarter vid Rosenlundskanalen i Göteborg
 Rosenlunds naturreservat – ett naturreservat i Kungälvs kommun
 Rosenlund, Jönköping – en stadsdel i Jönköping
 Rosenlund, Sundsvall – en stadsdel i Sundsvall
 Rosenlund, Södertälje – en stadsdel i Södertälje
 Rosenlund – en tätort i Tranemo kommun
 Rosenlunds sjukhus – ett sjukhus i Stockholm